Mondiali 1925 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1925:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1925 – 28ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1925 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1925 – 23ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1925 – 24ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1925 – 2ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1925 – 23ª edizione